Dumbo puede referirse a:

Dumbo (1941), película animada de Walt Disney.
Dumbo (2019), película animada de Tim Burton, adaptación de la película homónima de 1941.
Dumbo, un vecindario en Brooklyn, Nueva York.